Porpax Lindl., genere di piante della famiglia Orchidaceae
Porpax  , genere di insetti della famiglia Libellulidae